Oberliga 1975/76 bezeichnet:
 DDR-Fußball-Oberliga 1975/76
 Fußball-Oberliga 1975/76
 Eishockey-Oberliga 1975/76
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1975/76
 Fußball-Oberliga Berlin 1975/76
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1975/76
 DDR-Oberliga 1975/76 (Badminton)